La Coppa di Russia 2018-2019 () è la 18ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 35 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2, al campionato giovanile e alla VTB United League 2018-2019. Tuttavia solo due squadre della VTB United League (Basketbol'nyj klub Parma Perm' e il Basketbol'nyj klub Nižnij Novgorod) prendo parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 18 squadre vengono divise in tre gruppi, le squadre classificate al primo posto avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le 15 partecipanti alla Superliga 1 (le migliori sei classificate nella Superliga 1 2017-2018 entrano in gioco dal terzo turno) e solo due squadre provenienti dalla VTB United League 2018-2019, che accedono direttamente ai quarti di finale; inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Secondo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
VTB United League 2018-2019

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
Coppa di Russia di pallacanestro maschile